En Pologne, Komorów peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Komorów, village du powiat d'Oleśnica,
 Komorów, village du powiat de Świdnica.

dans la voïvodie de Łódź
 Komorów, village du powiat de Rawa,
 Komorów, village du powiat de Tomaszów Mazowiecki.

dans la voïvodie de Mazovie
 Komorów, village du powiat de Pruszków, 
 Komorów, village du powiat de Przysucha,
 Komorów, village du powiat de Varsovie-ouest.

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Komorów, village du powiat de Miechów,
 Komorów, village du powiat de Tarnów.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Komorów, village du powiat de Busko,
 Komorów, village du powiat de Końskie.

dans d'autres voïvodies
 Komorów, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Komorów, village de la voïvodie de Lubusz
 Komorów, village de la voïvodie de Grande-Pologne